GW Большой Медведицы () — двойная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 1946 световых лет (около 597 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +9,97m до +9,48m.

Характеристики 
Первый компонент — белый сверхгигант, пульсирующая переменная звезда типа Дельты Щита (DSCT:) спектрального класса A7Ib.

Примечания